María de Portugal (Évora, 6 de abril de 1342 - Aveiro o Génova, 1377). Infanta de Portugal, era hija de Pedro I de Portugal y de Constanza Manuel, infanta de Castilla.

Biografía 
Quedó huérfana de madre en la niñez, su único hermano de padre y madre fue el futuro Fernando I de Portugal, mientras que tuvo cuatro medios hermanos por la relación de su padre con la noble gallega Inés de Castro.

En 1354, su abuelo paterno la casó con su primo lejano Fernando de Aragón, marqués de Tortosa, que era quince años mayor que ella, hijo de Leonor de Castilla, hija primogénita de la infanta Constanza de Portugal y de Fernando IV de Castilla, y de Alfonso IV de Aragón. La novia, en el momento del matrimonio, aún no había cumplido los doce años.

En ese momento su marido estaba exiliado en Castilla desde julio de 1348, en el cual, Fernando, derrotado por su medio hermano Pedro IV de Aragón, se vio obligado a abandonar el reino de Valencia. En 1357, llamó a Fernando a Aragón, nombrándolo procurador general.

De este matrimonio, del cual no hubo descendencia, Zurita menciona que «mostró el rey de Aragón mucho descontentamiento y pesar».

Durante la Guerra de los Dos Pedros, entre su medio hermano Pedro IV y su primo Pedro I de Castilla, apodado el cruel, Fernando, que aspiraba al trono de este último, resultó ser un aliado completamente molesto para Pedro IV, quien, recordando la revuelta de Valencia, hizo que lo asesinaran el 16 de julio de 1363.

Viuda, María vio cómo su cuñado se apoderó de los dominios de su fallecido marido (Tortosa, Albarracín, Fraga y otros lugares) y le prohibió, regresar a Portugal, como era su intención, hasta que ella renunciara a los bienes que le pertenecían a su marido. Tras una fuga infructuosa, María fue arrestada y llevada a los tribunales, quedando bajo la custodia de dos damas aragonesas de su cuñada Leonor de Sicilia, a pesar de las protestas de Carlos II de Navarra, que la apoyó.

Durante los siguientes nueve años (1364-1373) la vida de María no debió ser fácil en Barcelona. Rodeada de familiares de su marido que la odiaban hasta el punto de querer matarla y que sospechaban de ella hasta el punto de creer que sería capaz de utilizar magia y hechizos contra sus enemigos, María permaneció privada de libertad de movimientos.

Durante su estancia en Aragón, se dice que rechazó la propuesta del Papa Urbano V de casarse con Federico III de Sicilia.

Finalmente, en Barcelona, el 27 de mayo de 1373 María y Pedro IV llegaron a un acuerdo, y el 13 de agosto de ese año María dispensó a varios alcaldes del vínculo de homenaje y vasallaje.

El 9 de octubre de 1365 dictó su primer testamento y el 6 de diciembre de 1370 el segundo, nombrando a su hermano Fernando como heredero universal de sus bienes en Portugal.

Sin embargo, en el contexto de la Primera Guerra Fernandina (1370), María se habría esforzado por establecer la alianza entre Aragón y Portugal («De Valencia fueron por este invierno enviados por embajadores al rey don Fernando de Portugal, don Juan de Vilaragut y un letrado que se decía Bernaldo de Miragle; y llevaban comisión de tratar el matrimonio del infante don Juan duque de Girona con la infanta doña Beatriz hermana del rey de Portugal, el cual ya había movido la guerra contra el rey de Castilla entrando poderosamente por Galicia, pretendiendo que le pertenecía la sucesión de aquellos reinos como a bisnieto del rey Sancho y nieto de la reina doña Beatriz su hija que casó con el rey Alonso de Portugal su abuelo. Hijo muy grande instancia porque esta paz y nueva confederación se asentase entre el rey de Aragón y el de Portugal la infanta doña María hermana del rey de Portugal mujer del infante don Fernando marqués de Tortosa que estaba en estos reinos»). Según Zurita, en los términos del tratado de alianza entre los dos reinos, el conde de Barcelos, Martim García y Badasal de Espínola «ballesteros del rey de Portugal» serían rehenes (garantes).

María permaneció en Aragón, donde en 1370 conoció al genovés Badasal de Espínola. El cronista Fernão Lopes, en la Crónica de D. Fernando (capítulo LIV), nos cuenta lo que sucedió después: «Micer Badasal no volvió más al reino (de Portugal), y el gran afecto que había con la Infanta, hecho generador siempre de parecidos frutos, la hizo vender cuantas rentas tenía en Aragón e irse con él a Génova, y luego la abandonó y vivió miserablemente, muriendo muy lejos de lo que era su honra».

No se conoce la fecha de su muerte, aunque se puede deducir, de lo que escribió Lopes, que fue mucho después de abril de 1371. Por otra parte, se conoce una carta del futuro Juan I de Aragón para su padre de 1374, en el que acusa a María de Portugal de ser la instigadora de la muerte de la prometida esposa de ese príncipe, por lo que es de presumir que en ese año aún vivía.

En carta fechada el 8 de mayo de 1377, el rey Pedro IV de Aragón comunica a su hijo mayor que «Cert ardit havem haüt que la infanta de Portugal és morta en Jènova».

Referencias

Bibliografía 

 
 
 

Infantes de Portugal del siglo XIV (casa de Borgoña)
Portuguesas del siglo XIV